Miejscowości w USA:
 Otsego – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Otsego – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Otsego – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Otsego – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Otsego (ang. Otsego Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Otsego (ang. Otsego Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Otsego (ang. Otsego Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Otsego (ang. Otsego Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Otsego (ang. Otsego County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Otsego (ang. Otsego County) – w stanie Nowy Jork